Arondismentul Thionville-Est (în ) este un arondisment din departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Cattenom
 Cantonul Metzervisse
 Cantonul Sierck-les-Bains
 Cantonul Thionville-Est
 Cantonul Thionville-Ouest
 Cantonul Yutz

Comune 

Thionville-Est